Ben (hebrejski sin) koristila su se kod židovskih muških imena u doba kad nije bilo prezimena. Imena su se stvara ovako

<ime muškog djeteta>  ben <ime oca>

Ovim su se stvarala prva prezimena. 

 genealogija